10-й Чемпионат мира по международным шашкам среди мужчин в формате блиц прошёл 7-10 октября 2015 года в Измире (Турция). Одновременно проводились чемпионат мира среди женщин и чемпионаты мира по быстрым шашкам среди мужчин и среди среди женщин, а также 2-й Чемпионат мира по турецким шашкам.

Результаты 
В турнире приняли участие 28 шашистов из 13 стран. Действующий чемпиона мира Александр Георгиев не принял участие.

На первом этапе участники были разбиты на 4 подгруппы (Анкара, Дидим, Стамбул и Измир) по 7 шашистов в каждой и играли по круговой системе. Трое лучших из каждой подгруппы играли в финале по круговой системе. В финале Б играли 10 человек.

Чемпионом мира в восьмой раз стал россиянин Александр Шварцман, второе место занял камерунец Жан Марк Нджофанг, третье — украинец Юрий Аникеев.

Анкара

Дидим 
Средний рейтинг 1960.

Стамбул 
Средний рейтинг 1963.

Измир

Финал

Финал Б

Ссылки 
 Сайт чемпионата
 Регламент чемпионата 

Спорт в Турции в 2015 году
2015 год в шашках
Октябрь 2015 года
Международные спортивные соревнования в Измире
Чемпионаты мира по международным шашкам
Чемпионаты мира в 2015 году
Чемпионаты мира в Турции
Международные соревнования по шашкам в Турции